Круглянка — топоним и гидроним.

Населённые пункты 
 Круглянка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.
 Круглянка — деревня в Хлевенском районе Липецкой области России. 
 Круглянка — село в Нововодолажском районе Харьковской области Украины.

Река 
 Круглянка — река в Рязанской и Липецкой областях России, приток Дона.